Веллинг — немецкая () и шведская () фамилия и топоним:

Фамилия 
 Веллинг, Борис Константинович (1892—1923) — русский советский лётчик, участник первых советских перелётов.
 Веллинг, Отто (1649—1708) — шведский военачальник, генерал от кавалерии (1698).
 Георг фон Веллинг (1655—1725) — немецкий писатель, алхимик, теософ.

Топоним 
 Веллинг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Веллинг — район в юго-восточной части Лондона, Великобритания.

См. также 
 Веллин
 Велинг
 Веллингтон